Hervé Tadié, écrivain camerounais de langue française.
 Jean-Yves Tadié, professeur émérite à la Sorbonne.